Пантюхин — фамилия; имеет женскую форму Пантюхина.
 Пантюхин, Александр Харламович (1932—2008) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Пантюхина, Екатерина Игоревна (род. 1993) — российская футболистка, нападающая клуба «Звезда-2005» и сборной России.
 См. также 
 Пантюхино — село в Новопсковском районе Луганской области Украины.

 Примечания